Часы отчаяния (роман) — роман Джозефа Хейеса
 Часы отчаяния (пьеса) — пьеса Джозефа Хейеса
 Часы отчаяния (фильм, 1955) — фильм Уильяма Уайлера
 Часы отчаяния (фильм, 1990) — фильм Майкла Чимино